Антипаюта́ — село в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.

География 
Расположено на северном берегу Тазовской губы, в устье реки Паюты.

С 2014 года входит в пограничную зону РФ, которая в пределах ЯНАО установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.

История 
С 2004 до 2020 гг. село образовывало отдельное сельское поселение село Антипаюта, упразднённое в 2020 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Транспорт 
В селе действует аэропорт, вертолёты авиакомпании Ямал совершают рейсы в райцентр Тазовский, сёла Находка и Гыда. В период навигации (с середины июля по конец сентября) раз в 5 дней ходит теплоход сообщением Салехард — Новый Порт — Антипаюта. С 2019 года навигация теплохода прекращена, корабль установлен как музей в городе Салехард.

Климат 
В посёлке Антипаюта климат тундры, здесь очень холодно в течение всего года. По классификации климатов Кёппена — арктический климат (индекс ET). Среднегодовая температура воздуха составляет -9.7  °C, среднегодовая норма осадков — 392 мм.

Примечания

Ссылки 
 Антипаюта на сайте районной администрации
 Сайт села Антипаюта
 Репортаж о слёте оленеводов — 2011
 В Антипаюте будет база флота Ямальской судоходной компании

Населённые пункты Тазовского района
Муниципальные образования Тазовского района
Упразднённые сельские поселения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году